Testas steht für
 Testas (Sanvensa), Ortsteil in Frankreich

Testas ist der Familienname folgender Personen:
 Jean-Luc Testas (* 1961), französischer Boulespieler
 Willem de Famars Testas (1834–1896), niederländischer Maler

Siehe auch:
 TestAS, Studierfähigkeitsnachweis